Macfarren ist der Familienname folgender Personen:

 Natalia Macfarren (1828–1916), deutsch-englische Opernsängerin (Alt)
 Walter Cecil MacFarren, († 1905), englischer Komponist